Fridrich VII. Bádensko-Durlašský (23. září 1647, Ueckermünde – 25. června 1709, Durlach) byl od roku 1677 do své smrti bádensko-durlašským markrabětem.

Život 
Fridrich VII. se narodil v Ueckermünde jako syn markraběte Fridricha VI. a falckraběnky Kristýny Magdaleny Falcko-Zweibrückenské. Markrabětem se stal po smrti svého otce v roce 1677. Zapojil se do devítleté války a po smlouvě z Rijswijku v roce 1697 obdržel titul markraběte z Basileje. Byl to však pouze formální titul, Fridrich nad tímto švýcarským městem nikdy neměl skutečnou moc. Války o španělské dědictví se účastnil jako jeden z velitelů císařské armády; několik bitev se také odehrálo na jeho území.

Fridrich VII. zemřel 25. června 1709 ve věku 61 let v Durlachu a jeho nástupcem se stal syn Karel Vilém Bádensko-Durlašský.

Manželství a potomci 
15. května 1670 se dvaadvacetiletý Fridrich ve městě Husum oženil s o dva roky mladší Augustou Marií Holštýnsko-Gottorpskou, dcerou vévody Fridricha III.. Z jejich manželství se narodilo jedenáct potomkůː

 1. Fridrich Magnus Bádensko-Durlašský (13. 1. 1672 Durlach – 24. 2. 1672 tamtéž)
 2. Frederika Augusta Bádensko-Durlašská (21. 6. 1673 Durlach – 24. 7. 1674 tamtéž)
 3. Kristýna Žofie Bádensko-Durlašská (17. 12. 1674 Basilej – 22. 1. 1676 tamtéž)
 4. Klaudie Magdaléna Alžběta Bádensko-Durlašská (15. 11. 1675 Basilej – 18. 4. 1676 tamtéž)
 5. Kateřina Bádensko-Durlašská (10. 10. 1677 Durlach – 11. 8. 1746 Bad Dürkheim)
 ⚭ 1701 hrabě Jan Fridrich Leiningensko-Dagsbursko-Hardenburský (18. 3. 1661 Bad Dürkheim – 9. 2. 1722 tamtéž)
 6. Karel Vilém Bádensko-Durlašský (27. 1. 1679 Durlach – 12. 5. 1738 Karlsruhe), markrabě bádensko-durlašský od roku 1709 až do své smrti
 ⚭ 1697 Magdalena Vilemína Württemberská (7. 11. 1677 Stuttgart – 30. 10. 1742 Durlach)
 7. Johana Alžběta Bádensko-Durlašská (3. 10. 1680 Durlach – 2. 7. 1757) 
 ⚭ 1697 Eberhard Ludvík Württemberský (18. 9. 1676 Stuttgart – 31. 10. 1733 Ludwigsburg), vévoda württemberský od roku 1692 až do své smrti
 8. Albertina Frederika Bádensko-Durlašská (3. 7. 1682 Durlach – 22. 12. 1755 Hamburk) 
 ⚭ 1704 Kristián August Holštýnsko-Gottorpský (11. 1. 1673 Schleswig – 24. 4. 1726)
 9. Kryštof Bádensko-Durlašský (9. 10. 1684 Durlach – 2. 5. 1723 Karlsruhe)
 ⚭ 1711 Marie Kristýna Felicitas Leiningensko-Dagsbursko-Falkenbursko-Heidesheimská (29. 12. 1662 Mülheim an der Ruhr – 3. 6. 1734 Eisenach)
 10. Šarlota Žofie Bádensko-Durlašská (1. 3. 1686 Durlach – 5. 10. 1689 Basilej)
 11. Marie Anna Bádensko-Durlašská (9. 7. 1688 – 8. 3. 1689 Basilej)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 23. září
Narození v roce 1647
Úmrtí 25. června
Úmrtí v roce 1709
Zähringenové
Bádenská markrabata
Rytíři Řádu slona
Muži